Herschel ou Herschell peut faire référence à :

Patronyme 

  (1836-1907), astronome britannique, fils de John, et dont le nom est donné au graphe de Herschel ;
 Caroline Herschel (1750-1848), astronome britannique d'origine allemande, sœur de William ;
 John Herschel (1792-1871), astronome britannique, fils de William ;
 William Herschel (1738-1822), astronome britannique, d'origine allemande, ayant découvert la planète Uranus et les rayonnements infrarouges, également compositeur de musique ;
 William James Herschel, (1833-1917), fils de John, petit-fils de William, connu pour ses travaux sur les empreintes digitales.

Prénom 

 Herschel Grynszpan (1921-1945), Juif allemand d'origine polonaise, connu pour avoir abattu Ernst vom Rath, attentat à l'origine de la Nuit de Cristal ;

Variantes et dérivés 
 Hershel Gober (né en 1936), homme politique américain ;
 Hershel Greene, personnage principal de la série télévisée  ;
 Hershel Shanks (né en 1930), avocat et auteur américain ;
 Herschell Gordon Lewis (1929-2016), réalisateur américain.

Toponyme 

  au Canada ;
 Île Herschel au Canada ;
 Île Herschel au Chili.

Odonyme 
 Rue Caroline-et-William-Herschel, du nom des frère et sœur William Herschel et Caroline Herschel, voie située dans le  de Paris.

Autres 
 (2000) Herschel, astéroïde de la ceinture principale ;
 C. Herschel, cratère d'impact sur la face visible de la Lune ;
 , cratère sur Mimas ;
 Hélioscope de Herschel ;
 Herschel Supply Co., marque de sacs et accessoires ;
 Télescope de Herschel, constellation créée par Maximilien Hell en 1781 en l'honneur de l'astronome britannique William Herschel.
 Télescope spatial Herschel, lancé avec le satellite Planck par une fusée  le  ;
 Télescope William-Herschel ;
 .

Voir aussi 
 

Homonymie de prénom